Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1982 – zawody żużlowe zorganizowane przez Polski Związek Motorowy w celu wyłonienia medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1982. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Andrzej Huszcza.

Półfinały

Gdańsk (1) 
 Gdańsk, 
 Sędzia: Roman Cheładze

Rzeszów (2) 
 Rzeszów, 
 Sędzia: Józef Rzepa

Finał 
 Zielona Góra, 
 Sędzia: Andrzej Kulesza

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1982
1982 w sporcie żużlowym
1982 w polskim sporcie